JAKMIP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 626 амінокислот, а молекулярна маса — 73 209.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки